Dinastia Zhou – dinastia di regnanti che governarono nella Cina antica fra il XII e il III secolo a.C.
 Vic Zhou – attore, cantante e modello taiwanese
 Vincent Zhou – pattinatore artistico su ghiaccio statunitense
 Zhou Cheng – secondo sovrano della Dinastia Zhou
 Zhou Chunxiu – maratoneta cinese
 Zhou Daguan – diplomatico cinese
 Zhou Dongyu – attrice cinese 
 Zhou Enlai – politico, rivoluzionario, generale e diplomatico cinese
 Zhou Fang – pittore cinese
 Zhou Feng – lottatrice cinese
 Zhou Gong – condottiero e scrittore cinese
 Zhou Guanbin – ex nuotatrice cinese
 Zhou Guanyu – pilota automobilistico cinese
 Zhou Haibin – calciatore cinese
 Zhou Hang – sciatore freestyle cinese
 Zhou Hongzhuan – atleta paralimpica cinese
 Zhou Jianchao – scacchista cinese
 Zhou Jihong – ex tuffatrice cinese
 Zhou Lulu – sollevatrice cinese
 Zhou Lüxin – tuffatore cinese
 Zhou Mi – cantante e attore cinese
 Zhou Mi – giocatrice di badminton cinese
 Zhou Mu – quinto sovrano cinese della dinastia Zhou
 Zhou Ning – ex calciatore cinese
 Zhou Qi – cestista cinese
 Zhou Peishun – ex sollevatore cinese
 Zhou Peng – cestista cinese
 Zhou Rui – schermidore cinese
 Zhou Suhong – ex pallavolista cinese
 Zhou Tianhua – ex pesista cinese
 Zhou Ting – calciatore cinese
 Zhou Weihui – scrittrice cinese
 Zhou Xiaochuan – economista e banchiere cinese
 Zhou Xun – attrice e cantante cinese
 Zhou Xuan – cantante e attrice cinese
 Zhou Yafei – nuotatrice cinese
 Zhou Yan – giocatrice di curling cinese
 Zhou Yang – pattinatrice di short track cinese
 Zhou Yang – scrittore cinese
 Zhou Youguang – linguista ed economista cinese
 Zhou Yu – generale cinese
 Zhou Yuelong – giocatore di snooker cinese
 Zhou Yun – calciatore cinese
 Zhou Yunpeng – cantautore cinese
 Zhou Ziqi – politico e educatore cinese
 Zhou Zuoren – scrittore cinese